Де́йли Блинд (, МФА: ; ) — нидерландский футболист, игрок клуба «Бавария» и сборной Нидерландов. Выступает на позициях центрального защитника, левого крайнего защитника и опорного полузащитника.

Сын известного в прошлом футболиста «Аякса» и сборной Нидерландов Данни Блинда. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года.

Биография 
Дейли Блинд родился 9 марта 1990 года в Амстердаме, в семье Ивонны и Данни Блинда, бывшего футболиста роттердамской «Спарты» и амстердамского «Аякса». Блинду-младшему было суждено стать футболистом — уже с юных лет Дейли был взят в футбольную секцию клуба АФК из Амстердама. В июне 1998 года Дейли перешёл в футбольную школу амстердамского «Аякса». Пройдя все юношеские команды «Аякса», Блинд в 2007 году был переведён в молодёжный состав клуба.

29 марта 2007 года Блинд подписал свой первый профессиональный контракт с «Аяксом» до 1 июля 2010 года. В мае 2007 года Дейли в составе сборной Нидерландов до 17 лет выступал на юношеском Чемпионате Европы в Бельгии. На турнире Блинд отметился двумя забитыми мячами в матче против сборной Исландии, но позже получил травму и пропустил остальные игры турнира.

В июне 2008 года Дейли был признан самым талантливым молодым игроком в «Аяксе». Уже в августе 18 летний Блинд был переведён с несколькими игроками в первую команду.

В Высшем дивизионе Нидерландов Дейли дебютировал 7 декабря 2008 года в матче против «Волендама», Блинд вышел на замену на 62-й минуте, заменив полузащитника Эйонга Эно. К этому времени счёт в матче был ничейным, 1:1, но уже несколько минут спустя, после выхода на поле Блинда, «Аякс» забил второй гол, отличился Ян Вертонген. В итоге, амстердамцы в гостях одержали победу. Дебют Блинда-младшего также вошёл в историю команды — до него с 1954 года не один из сыновей бывших игроков клуба не дебютировал в первой команде, среди них были: Юри Мюлдер, Йорди Кройф, Данни Мюллер, Роббин Кифт и Данило Соуза Кампос.

19 декабря 2008 года Дейли продлил свой контракт с амстердамцами до 1 июля 2013 года. В дебютном сезоне Блинд провёл пять матчей в чемпионате Нидерландов сезона 2008/09, а также одну игру в Кубке УЕФА. В первой половине сезона 2009/2010 Блинд выступал только за молодёжный состав, в 10 матчах Дейли забил 1 мяч. В конце декабря 2009 года Блиндом стал интересоваться клуб «Гронинген», желавший взять игрока в аренду. 4 января 2010 года руководство «Аякса» и «Гронингена» договорилось о том, что оставшийся сезон Блинд проведёт в аренде в их команде. 5 января «Аякс» официально объявил о переходе. В новой команде Блинд дебютировал 20 января в матче чемпионата против «Херенвена», завершившемся домашней победой «Гронингена» со счётом 2:0.

30 августа 2014 года пресс-служба «Аякса» объявила о переходе Блинда в «Манчестер Юнайтед» за 17,5 млн €. Трансфер был завершён 1 сентября, в последний день трансферного окна. Сумма трансфера составила £13,8 млн. 14 сентября Дейли дебютировал за новый клуб, выйдя в стартовом составе на матч с «Куинз Парк Рейнджерс». Первый гол за «красных дьяволов» нидерландец забил 20 октября 2014 года в ворота «Вест Бромвич Альбион», сравняв счёт в концовке матча.

17 июля 2018 года «Манчестер Юнайтед» анонсировал возвращение игрока в «Аякс» примерно за € 14 млн. В этот же день официальный сайт амстердамского клуба представил Блинда.

11 декабря 2019 года в заключительном матче 6-го тура ЛЧ УЕФА против «Валенсии», 29-летний защитник почувствовал головокружение, приземлившись на газон «Йохан Кройфф Арены». Официальные источники клуба подтвердили, что у Блинда воспаление сердечной мышцы.

21 декабря 2019 года Блинда прооперировали в Амстердаме, установив ему подкожный кардиовертер-дефибриллятор.

26 августа 2020 года во время товарищеского матча с берлинской «Гертой» на 79 минуте во время атаки немцев Блинд вскрикнув схватился за сердце и упал на газон. Через какое-то время он смог самостоятельно покинуть поле и был заменён. Причиной падения стало временное отключение сердечного дефибриллятора.

27 декабря 2022 года «Аякс» и Блинд расторгли контракт по обоюдному согласию.

6 января 2023 года стал игроком мюнхенской «Баварии», подписав контракт с клубом до конца сезона 2022/2023.

Достижения

Командные достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (7): 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2018/19, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Нидерландов (2): 2018/19, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (2): 2013, 2019

Итого: 11 трофеев

«Манчестер Юнайтед»
 Обладатель Кубка Англии: 2015/16
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2016/17
 Обладатель Суперкубка Англии: 2016
 Победитель Лиги Европы: 2016/17
Итого: 4 трофея

Сборная Нидерландов
 Бронзовый призёр чемпионата мира 2014
 Серебряный призёр Лиги наций УЕФА 2019

Личные достижения 
 Талант года в «Аяксе»: 2007/08
 Футболист года в Нидерландах: 2014
 Входит в состав символической сборной года Лиги Европы УЕФА: 2016/17
 Символическая сборная Лиги наций УЕФА: 2019

Статистика выступлений

Клубная карьера

Список матчей за сборную 

Итого: 99 матчей / 3 гола; 55 побед, 24 ничьих, 20 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ajax.nl

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»